Sione steht für:

 Sione, germanische Liebesgöttin, siehe Siofna

Sione ist der Familienname folgender Personen:

 Alesana Sione (* 1966), Ringer und Gewichtheber aus Amerikanisch-Samoa
 Tomu Sione (1941–2016), tuvalesischer Generalgouverneur und Politiker